J. Stuart Blackton – regista, produttore cinematografico e attore inglese
 Jay Blackton – compositore statunitense di colonne sonore cinematografiche
 Marian Constance Blackton – sceneggiatrice e attrice statunitense